O Grupo F da Copa do Mundo FIFA de 2014 consiste nas seleções: Argentina, Bósnia e Herzegovina, Irã e Nigéria.

Encontros anteriores em Copas do Mundo 
 Argentina x Bósnia e Herzegovina: Nenhum encontro
 Irã x Nigéria: Nenhum encontro
 Argentina x Irã: Nenhum encontro
 Nigéria x Bósnia e Herzegovina: Nenhum encontro
 Nigéria x Argentina:
 1994, Fase de grupos: Nigéria 1–2 Argentina
 2002, Fase de grupos: Argentina 1–0 Nigéria
 2010, Fase de grupos: Nigéria 0–1 Argentina
 Bósnia e Herzegovina x Irã: Nenhum encontro

Classificação

Jogos

Argentina x Bósnia e Herzegovina

Irã x Nigéria

Argentina x Irã

Nigéria x Bósnia e Herzegovina

Nigéria x Argentina

Bósnia e Herzegovina x Irã

Ver também 
 Copa do Mundo FIFA de 2014

Ligações externas 
  FIFA.com

Copa do Mundo FIFA de 2014